Eulepethidae är en familj av ringmaskar. Eulepethidae ingår i ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eulepethidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eulepethidae